Amerikai Egyesült Államok
 Wilbur (Indiana)
 Wilbur (Nyugat-Virginia)
 Wilbur (Oregon)
 Wilbur (Trenton), New Jersey
 Wilbur (Washington)

Egyéb
 Wilbur, televíziós sorozat
 Wilbur, családnév
 Wilbur, keresztnév